The Tanks Are Coming – film del 1941 diretto da B. Reeves Eason
 Arrivano i carri armati (The Tanks Are Coming) – film del 1951 diretto da Lewis Seiler